Бочаро́в () — розповсюджене російське та українське  прізвище, утворене від слова бочар («бондар»).

Відомі персоналії 

 Бочаров Андрій Іванович — Герой Росії.
 Бочаров Василь Васильович (1861—?) — український архітектор.
 Бочаров Володимир Михайлович — Герой Радянського Союзу.
 Бочаров В'ячеслав Олексійович — Герой Росії.
 Бочаров Данило Никифорович (1910—2002) — український художник театру.
 Бочаров Денис Олександрович (1977—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бочаров Іван Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Бочаров Іван Кирилович — Герой Радянського Союзу.
 Бочаров Костянтин Миколайович — український співак, представник України на Євробаченні-2018.
 Бочаров Михайло Васильович (1872—1936) — співак (баритон) і педагог. Заслужений артист Республіки (1925).
 Бочаров Олександр Вікторович (1975 — 2016) — солдат Збройних сил України, механік-водій 53-ї окремої механізованої бригади, учасник війни на сході України.
 Бочаров Олексій Іванович (1931—2002) — український майстер монументально-декоративного мистецтва.
 Бочаров Максим Георгійович — Герой Радянського Союзу.
 Бочаров Микола Павлович — Герой Радянського Союзу.
 Бочаров Роман Олександрович (1975—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бочаров Сергій Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Бочаров Станіслав Дмитрович (1991) — російський хокеїст.
 Бочаров Федір Андрійович — повний кавалер ордена Слави.
 Бочаров Яків Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Бочарова (Латиніна) Алла Миколаївна — радянський і російський літературознавець, журналіст.

Примітки